Arthus-Bertrand peut désigner :
 Yann Arthus-Bertrand, un photographe, reporter et environnementaliste français ;
 Arthus-Bertrand, une entreprise française de médaillistes-joailliers ;
 Arthus-Bertrand, une maison d'édition française du .